Trietiakow (ros. Третьяков, inne formy zapisu: Tretjakow (zgodnie z polskimi zasadami transkrypcji alfabetu rosyjskiego), Tretjakoff, Tretyakov) to rosyjskie nazwisko. Nosili je m.in.
 Paweł Michajłowicz Tretiakow (1832–1898), rosyjski przedsiębiorca i mecenas sztuki, założyciel Galerii Tretiakowskiej  
 Siergiej Michajłowicz Trietiakow (1834–1892), brat Pawła, również mecenas sztuki
 Siergiej Michajłowicz Trietiakow (1892–1939), rosyjski poeta
 Jurij Dmitrijewicz Trietiakow (ur. 1931), rosyjski chemik
 Anatolij Tichonowicz Trietiakow (1899–1978) 
 Aleksander Nikołajewicz Trietiakow (1877–1920), radziecki generał
 Siergiej Trietiakow (1956-2010), rosyjski szpieg
 Wiktor Wiktorowicz Trietiakow (ur. 1946), rosyjski skrzypek i dyrygent 
 Władimir Iwanowicz Trietiakow (1897–1975), rosyjski wojskowy i pisarz
 Piotr Trietiakow, przewodniczący urzędu poselskiego w Rosji w latach 1608-10 i 1613-18
 Konstantin Trietiakow (1892–1958), rosyjsko-francuski neurolog
 Dmitrij Trietjakow (1878–1950), ukraiński anatom

Przypisy